«Staying Alive» — саундтрековий альбом у виконанні британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees» та інших до фільму «Залишитись у живих». Випущений у 1983 році.

Список композицій 
 Bee Gees — «The Woman in You» (Barry Gibb/Robin Gibb/Maurice Gibb) — 4:04
 Bee Gees — «I Love You Too Much» (B. Gibb/R. Gibb/M. Gibb) — 4:27
 Bee Gees — «Breakout» (B. Gibb/R. Gibb/M. Gibb) — 4:46
 Bee Gees — «Someone Belonging to Someone» (B. Gibb/R. Gibb/M. Gibb) — 4:26
 Bee Gees — «Life Goes On» (B. Gibb/R. Gibb/M. Gibb) — 4:26
 Bee Gees — «Stayin' Alive» [Edited Version] (B. Gibb/R. Gibb/M. Gibb) — 1:33
 Frank Stallone — «Far From Over» (Frank Stallone/Vince Dicola) — 3:56
 Tommy Faragher — «Look Out for Number One» (Foster/Bruce Stephen/Tom Marolda) — 3:20
 Cynthia Rhodes — «Finding Out the Hard Way» (F. Stallone/R. Freeland) — 3:33
 Frank Stallone — «Moody Girl» (F. Stallone/Joe Esposito/V. Dicola) — 4:08
 Tommy Faragher — «(We Dance) So Close to the Fire» (Randy Bishop/Tommy Faragher) — 3:45
 Frank Stallone/Cynthia Rhodes — «I'm Never Gonna Give You Up» (F. Stallone/J. Esposito/V. Dicola) — 3:30

Альбоми Bee Gees
Саундтреки